

Geografia 
 Groenlandia
 Baia di Kane
 Stati Uniti d'America
 Kane – villaggio della Contea di Greene, Illinois
 Kane – borough della Contea di McKean, Pennsylvania

Musica 
 Kane – campana giapponese
 Kane – gruppo musicale rock olandese
 Kane – gruppo musicale rock statunitense

Personaggi fittizi 
 Kane – personaggio letterario creato da Karl Edward Wagner
 Kane – personaggio dell'anime Beyblade
 Kane – personaggio di Highlander

Persone 
 Kane – wrestler, attore e politico statunitense
 Abdoulaye Armin Kane – scultore senegalese
 Adelaide Kane – attrice australiana 
 Aminata Kane – ex cestista senegalese
 Art Kane – fotografo statunitense
 Arthur Kane – chitarrista e bassista statunitense
 Ben Kane – scrittore e romanziere keniano
 Big Daddy Kane – rapper statunitense
 Bob Kane – autore di fumetti e pittore statunitense
 Brad Kane – attore, cantante, sceneggiatore produttore televisivo statunitense
 Carol Kane – attrice statunitense
 Cheikh Hamidou Kane – scrittore senegalese
 Chelsea Kane – attrice e cantante statunitense
 Chris Kane – calciatore scozzese
 Christian Kane – attore e cantautore statunitense
 DeAndre Kane – cestista statunitense naturalizzato ungherese
 Elisha Kane – esploratore e medico ufficiale statunitense
 Evander Kane – hockeista su ghiaccio canadese
 Frank Kane –  scrittore statunitense
 Gil Kane – autore di fumetti statunitense
 Harry Kane – calciatore inglese
 Helen Kane – cantante statunitense
 Henry Kane – scrittore statunitense
 Ibrahim Kane – calciatore maliano
 Joseph Kane – regista, montatore e produttore cinematografico statunitense
 Kimberly Kane – attrice pornografica e regista pornografica statunitense
 Kitty McKane – tennista britannica
 Kortney Kane – ex attrice pornografica ed ex modella statunitense
 Madleen Kane – cantante e modella svedese
 Mamadou Kane – calciatore guineano
 Marcus Kane – calciatore nordirlandese
 Miles Kane – cantante britannica
 Patrick Kane – hockeista su ghiaccio statunitense
 Paul Kane – ex calciatore scozzese
 Sarah Kane – scrittrice e drammaturga britannica
 Seth Kane Kwei – scultore ghanese
 Shannon Kane – attrice statunitense
 Sharon Kane – attrice pornografica e regista statunitense
 Todd Kane – calciatore inglese
 Tom Kane – attore e doppiatore statunitense
 Tommy Kane – ex giocatore di football americano canadese 
 Tony Kane – calciatore nordirlandese
 Valene Kane – attrice irlandese

Videogiochi 
 Kane – videogioco del 1985 per vari computer
 Kane – personaggio della serie Command & Conquer

Altro 
 Cratere Kane – cratere lunare
 Kāne – divinità hawaiana
 Kane – campana giapponese